Magdalena Wielechowska z domu Nykiel (ur. 25 marca 1983 w Kowarach) – polska biathlonistka. Olimpijka z Turynu. Od 2022 członek zarządu Polskiego Związku Biathlonu.

Kariera 
Broniła barw MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra. Debiutowała na Igrzyskach Olimpijskich w Turynie. Do tej pory jej największym sukcesem jest 6. miejsce w mistrzostwach świata juniorów w Haute Maurienne w 2004 roku w biegu drużynowym.

W seniorskiej karierze najlepszy wynik osiągnęła na mistrzostwach świata w Hochfilzen w 2005, kiedy to wspólnie z koleżankami zajęła 12. miejsce w sztafecie.

Po mistrzostwach świata w Dusznikach-Zdroju w 2010 roku, zawodniczka ogłosiła zakończenie kariery i zapowiedziała, że będzie pracować w roli trenera.

Życie prywatne 
Jest absolwentką Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, gdzie obecnie jest trenerem.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach

Przypisy

Bibliografia 
 

Polskie biathlonistki
Biathloniści MKS Karkonosze
Polscy biathloniści na igrzyskach olimpijskich
Ludzie sportu związani z Jelenią Górą
Polscy olimpijczycy (Turyn 2006)
Ludzie urodzeni w Kowarach
Urodzeni w 1983